AMRK steht als Abkürzung für:

 Amerikanische Menschenrechtskonvention, 1969 in San José, Costa Rica unterzeichnet
 Asiatische Menschenrechtskommission (engl. AHRC = Asian Human Rights Commission), nichtstaatliche Organisation für Menschenrechte 

AMRK